Alessandro Piccinelli (n. 1975), fumettista italiano
 Alessandro Piccinelli (n. 1997), pallavolista italiano